Il doppio del Poznań Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Olivier Charroin e Stéphane Robert erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rameez Junaid e Simon Stadler hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Adam Hubble e Nima Roshan.

Teste di serie

  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)
  Rameez Junaid /  Simon Stadler (Campioni)

  Andrei Daescu /  Florin Mergea (semifinali)
  Arnau Brugués-Davi /  Gerard Granollers (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Poznań Open 2012